

Брестовиця () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Родопи.
 Брестовиця () — село в Русенській області. Входить до складу общини Борово.

Брестовиця-при-Комну — поселення в общині Комен, Регіон Обално-крашка.
 Брестовиця-при-Повірю — поселення в общині Сежана, Регіон Обално-крашка.